

États-Unis 

 Haverhill est une ville de Floride.
 Haverhill est une ville de l'Iowa.
 Haverhill est une ville du Massachusetts.
  est une municipalité du Minnesota.
  est une communauté non incorporée de l'Ohio.
 Haverhill est une ville du New Hampshire.

Royaume-Uni 

 Haverhill est une ville du Suffolk.